ООО «Калушский трубный завод» — дочернее предприятие британской промышленной группы Радиус Системз () (ранее являлся предприятием международной группы компаний «Полипластик») на Украине. Завод расположен в городе Калуше Ивано-Франковской области. Цель создания КаТЗ — удовлетворения потребности в полимерных трубах в западных регионах Украины.

Официальное наименование: полное — Общество с ограниченной ответственностью «Калушский трубный завод», краткое — ООО «КаТЗ».

История 
Строительство Калушского трубного завода было начато в 2008 году, а во втором квартале 2009 года на предприятии были выпущены первые партии трубной продукции. Предприятие расположилось на территории площадью 9 га, где построены 3 цеха по выпуску трубной продукции, 2 административных здания, обустроены крытый склад трубного сырья и площадка хранения произведенной продукции.

Одним из основных факторов выбора месторасположения завода стала близость компании «Карпатнефтехим» — практически единственного производителя на Украине трубного сырья. КаТЗ изначально был ориентирован на производство труб из поливинхлорида, поставщиком которого должен был стать «Карпатнефтехим».

Первой продукцией КаТЗ стали полиэтиленовые трубы, предназначенные для напорного водоснабжения, в 2010 году было налажено серийное производство ПЭ труб для газоснабжения и ПВХ труб для напорного водоснабжения и наружной канализации.

Предприятие было построено в течение одного года, и уже во втором квартале 2009-го началось серийное производство полиэтиленовых труб для напорного водоснабжения. На КаТЗ производятся полиэтиленовые водопроводные трубы диаметром от 20 до 450 мм в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.7-151:2009 «Трубы из полиэтилена для подачи холодной воды». В 2010 году была осуществлена постановка на производство полиэтиленовых труб для газоснабжения диаметром от 20 до 400 мм соответствии с ДСТУ Б В.2.7-73-98 «Трубы полиэтиленовые для подачи горючих газов».

Продукция 
Полиэтиленовые трубы
 для холодного напорного водоснабжения диаметрами от 20 до 450 мм из полиэтилена класса ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100
 для систем газоснабжения диаметрами от 20 до 400 мм из полиэтилена класса ПЭ 80, ПЭ 100. 500 мм.
ПВХ трубы
 для напорного водоснабжения диаметрами от 90 до 400 мм с SDR 41, 33, 26 и 21.
 для наружной канализации диаметрами от 110 до 400 мм с SDR 51 (SN 2), 41 (SN 4) и 33.

Сертификаты качества 
Вся трубная продукция, выпускаемая на КаТЗ, сертифицирована. Сменные контролеры на экструзионных линиях постоянно проверяют качество производимых труб. Заводская испытательная лаборатория, в которой работают квалифицированные специалисты, обеспечивает тщательный входной контроль сырья и проведение всего комплекса приёмо-сдаточных испытаний выпущенных труб.

Ссылки

Примечания 

Производители строительных материалов Украины
Калуш